Felipe Meligeni Alves derrotou Frederico Ferreira Silva por 6-2, 7-6(7-1) na final e conquistou o torneio.

Tabela

Cabeças-de-Chave

 Thiago Monteiro (Segunda Rodada)
 Thiago Seyboth Wild (Primeira Rodada)
 Mohamed Safwat (Segunda Rodada)
 Emílio Gómez (Primeira Rodada)

<li>  Dmitry Popko (Quartas de final)
<li>  Frederico Ferreira Silva (Vice-Campeão)
<li>  João Menezes (Semifinal)
<li>  Juán Pablo Ficovich (Segunda Rodada)

Finais

Chave 1

Chave 2

 Main Draw

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis em São Paulo
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil